Llista dels 196 municipis del departament francès de l'Essonne (91).

Essonne